Gaoji kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaoji (socken i Kina, Guangxi), 
 Gaoji (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar